Сельское поселение «Село Поздняково» — муниципальное образование в Ульяновском районе Калужской области.

Административный центр — село Поздняково.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 25 населённых пунктов, его границы определены законом Калужской области от 04 октября 2004 года № 354-ОЗ.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Ульяновского района (Калужская область)
Сельские поселения Калужской области